Kliment kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Kliment (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Karlovo, 
 Kliment (distrikt i Bulgarien, Sjumen), Obsjtina Kaolinovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar